Casares de las Hurdes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casares de las Hurdes (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Casares de las Hurdes (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar